Die Arco Schule in Säriswil (Wohlen bei Bern) ist eine staatlich anerkannte Privatschule, die Kinder und ihre Eltern beim natürlichen Lernen unterstützt. Die Schule untersteht der Aufsicht der Erziehungsdirektion und hält sich an die Bildungsziele des aktuellen Lehrplans des Kantons Bern. Der Schulalltag unterscheidet sich von anderen Schulen, weil kein Unterricht stattfindet. Es werden auch keine Hausaufgaben, Bewertungen (Noten) und Leistungsvergleiche gewährleistet. Die Kinder und Jugendlichen bewegen sich frei in der altersdurchmischten Gruppe. Die Schule ist international bekannt und bietet teilweise Coaching-Workshops mit prominenten Schriftstellern wie z. B. von Naomi Aldort an. Im Sommer 2013 wurde die Schule in dem damaligen Schulhaus der Säriswiler Primarschüler untergebracht.

Weblinks 
 Offizielle Website der Arco Schule
 Rahel Bucher:  In: Der Bund. 14. Mai 2014
 Im Sommer ziehen Privatschüler ein. In: Berner Zeitung. 15. März 2013
 Eine Schule für das lebendige Lernen. In: Radio RaBe. 14. März 2016

Einzelnachweise 

Privatschule in der Schweiz
Reformpädagogische Schule in der Schweiz
Schule im Kanton Bern
Wohlen bei Bern
Gegründet 2005